Inter-Crosse, intercrosse, je beskontaktna inačica lacrossea. Uvedena je u nekim europskim državama gdje se igra lacrosse, među ostalim u Češkoj i Njemačkoj.

Lacrosse